Con el nombre Ritmo ha existido dos revistas:

Ritmo, revista española.
Ritmo, revista chilena.